Otochilus är ett släkte av orkidéer. Otochilus ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Otochilus